Darwin-Gletscher steht für:

Darwin-Gletscher (Antarktika)
Darwin-Gletscher (Chile)
Darwin-Gletscher (Kalifornien)
Darwin-Gletscher (Kenia)